

Persone 
 Domenico Tardini (1888-1961) – cardinale italiano
 Ennio Tardini (1879-1923) – dirigente sportivo italiano
 Fanny Tardini-Vladicescu (1823-1908) – attrice teatrale rumena
 Sara Tardini (1996) – calciatrice italiana

Altro 
 Stadio Ennio Tardini – impianto sportivo di Parma